

Patronyme 

de Grammont  est un nom de famille porté par les membres de la famille de Grammont :
 Antoine-Pierre II de Grammont (1685-1754), archevêque de Besançon ;
 Ferdinand de Grammont (1805-1889), maître de forges et personnalité politique française ;
 François-Joseph de Grammont (1644-1717), archevêque de Besançon ;
 Jacques Philippe Delmas de Grammont (1796-1862), personnalité politique française ;
 Michel de Grammont (1645-1686), corsaire et flibustier français ;
 Théodule de Grammont (1765-1841), militaire et personnalité politique française ;

Grammont est un nom de famille porté par :
 Alexandre Grammont (1852-1925), industriel français ;
 David Grammont (1967-2021), dit Tonton David, est un chanteur français de reggae.
 Édouard Grammont (1906-1930), pilote automobile et moto surnommé « Eddoura », fils de l'industriel Alexandre Grammont ;
 Maurice Grammont (1866-1946), linguiste, phonéticien et dialectologue français ;
 Paul Grammont (1911-1989), religieux bénédictin français ;

Pseudonyme 

 Grammont (1750-1794), comédien et révolutionnaire français.

Toponyme 

 Grammont,  ville belge de la province de Flandre-Orientale ;
 Grammont, commune française du département de la Haute-Saône ;
 Grammont, sommet suisse du canton du Valais ;
 Grammont, hameau français du département du Lot ;
 Avenue de Grammont,  axe français majeur de la ville de Tours ;
 Château Grammont, demeure de l'industriel Alexandre Grammont à Pont-de-Cheruy (Isère) ;
 Domaine de Grammont, quartier français de Montpellier ;
 Mur de Grammont, route pavée belge en pente très raide de Flandre-Orientale ;
 Parc Grammont parc urbain français à Rouen.

Autres 
 Grammont Radio-Télévision, ancien fabricant d'appareils électroniques.